Endrup kan henvise til flere forskellige lokaliteter i Danmark:
 Endrup – en landsby i Esbjerg Kommune
 Endrup (Fredensborg) – en bydel i Fredensborg, Fredensborg Kommune

Se også
 Endrupholm – en herregård ved Endrup i Esbjerg Kommune
 Endrup Andelsmejeri – et andelsmejeri i Endrup i Esbjerg Kommune, etableret i 1884